Companyia del Senegal, va administrar l'establiment francès del Senegal i el seu comerç del 1672 al 1682
 Companyia Reial del Senegal, va administrar l'establiment francès del Senegal i el seu comerç del 1696 al 1709